Micrelus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Thomson 1859. Micrelus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Vivlar
Micrelus